Проскуряко́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 
 Проскурякова, Юлия Павловна (род. 1982) — российская поп-певица и актриса.